Papa Gregorio I (590-604);
Papa Gregorio II (715-731);
Papa Gregorio III (731-741);
Papa Gregorio IV (827-844);
Papa Gregorio V (996-999);
Papa Gregorio VI (1045-1046);
Papa Gregorio VII (1073-1085);
Papa Gregorio VIII (1187);
Papa Gregorio IX (1227-1241);
Papa Gregorio X (1271-1276);
Papa Gregorio XI (1370-1378);
Papa Gregorio XII (1406-1415);
Papa Gregorio XIII (1572-1585);
Papa Gregorio XIV (1590-1591);
Papa Gregorio XV (1621-1623);
Papa Gregorio XVI (1831-1846).

Anche 4 antipapi usarono tale nome: 
Antipapa Gregorio VI (1012);
Antipapa Gregorio VIII (1118-1121);
Antipapa Gregorio XVII (1978-2005);
Antipapa Gregorio XVIII (2011-2016).